Кэннон, Ларри (): Кэннон, Ларри (1937—1995) — американский профессиональный автогонщик, выступавший в Championship Car Racing.
 Кэннон, Ларри (род. 1947) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА, НБА и КБА.
 Кэннон, Лоренс (род. 1947) — канадский политик, министр транспорта и министр иностранных дел Канады.